Wakou, peut désigner :
 Wakou, une commune rurale du Burkina Faso.
 Wakou, un magazine jeunesse.